Иуда (Иегуда) Хасид:

 Иуда Хасид из Регенсбурга («Благочестивый»; 1140—1217) — основоположник еврейского мистического движения «Хасидей Ашкеназ» в средневековой Германии.
 Иуда Хасид из Парижа («сир Леон»; 1166—1224) — тосафист.
 Иуда Хасид из Иерусалима (1660—1700) — еврейский проповедник, организатор переселения ашкеназских евреев из Европы в Палестину.

Примечания